CGI kan syfta på

 CGI Group – en kanadensisk IT-koncern Conseillers en Gestion et Informatique, innefattande före detta Logica
 CGI – ett protokoll använt på bland annat webbservrar, se Common Gateway Interface
 CGI – tillämpningen av datorgrafik Computer-generated imagery för att skapa eller bidra med bilder i konst, tryckta medier, datorspel, filmer, tv-program, reklamfilmer och simulatorer, se datorgenererade bilder
 CGI – IATA-kod för en flygplats i Cape Girardeau, Missouri, USA, se  Cape Girardeau Regional Airport
 CGI – ett amerikanskt trossamfund bildat av Garner Ted Armstrong, se Church of God International